Aigle de mer est le nom vernaculaire de différentes espèces d'animaux :

 aigle de mer, un synonyme de raie aigle (les raies aigles se trouvent toutes dans la famille des Myliobatidae) ;
 certaines espèces du genre Myliobatis, notamment l'espèce Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758) ;
 les espèces du genre Aetobatus (en langue française l'espèce Aetobatus narinari reçoit aussi le nom de raie léopard) ;

 aigle de mer, le nom que l'on donne à certaines espèces de pygargue ;
 pygargue à tête blanche, Haliaeetus leucocephalus (Linnaeus, 1766) ;
 pygargue de Steller, Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) ;
 pygargue à queue blanche, Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) ;

 frégate aigle-de-mer, une espèce de frégate, Fregata aquila (Linnaeus, 1758).